Il singolare del torneo di tennis Bermuda Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-1, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bermuda Open 1975